Kanna steht für:

 Kanna, eine Pflanzenart
 Kanna (Hobel), ein japanischer Hobel
 Kånna, eine schwedische Ortschaft

Kanna ist der Familienname folgender Personen:

 Yonadam Kanna (* 1951), irakischer Politiker

Siehe auch:
 Canna (Begriffsklärung)
 Kana